Dom na wielkim drzewie (ang. It’s a Big Big World, 2006-2010) – amerykański serial animowany. Od 1 kwietnia 2009 który był emitowany w Polsce na kanale MiniMini. Seria stworzona przez Mitchella Kriegmana twórcę m.in. „Niedźwiedzia w dużym niebieskim domu”.

Fabuła 
Serial opowiada o życiu zwierząt w dżungli. Ukazuje ich problemy, zabawy z którymi spotykają się każdego dnia.

Bohaterowie 
 Śpioch – leniwiec zamieszkujący domek na drzewie. Uczy swoich przyjaciół o świecie, który ich otacza. Każdy problem wyjaśnia za pomocą badań i doświadczeń. Uwielbia spać i jest bardzo inteligentny. 
 Grześ – żaba.
 Kornelia – kwezal o zielonym upierzeniu. Śpioch bardzo ją lubi. Nie zamieszkuje wielkiego drzewa.
 Kuba – czerwona małpa marmozeta-brat Zuzy.
 Zuza – czerwona małpa marmozeta-siostra Kuby.
 Wiktor – mrówkojad, który kocha tylko mrówki. Jest bardzo strachliwy i ostrożny, gdyż jest pewny, że jedna z jego obaw, fobii może się w tej chwili zdarzyć.
 Filip – sum, zamieszkuje oczko wodne.
 Marta – żółwica graptemys. Na powłokach swojej muszli ma wyrysowaną mapę świata. Jest najstarszym stworzeniem w dżungli dlatego, każdy gdy ma jakiś problem wybiera się do niej. Bardzo lubi dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami dotyczącymi podróży po całym świecie. Nie zamieszkuje wielkiego drzewa.
 Bolo – człekopodobna małpa. Razem z Martą jest najmądrzejszy w dżungli.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie MiniMini – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria i kierownictwo muzyczne: Marek Klimczuk
Dialogi polskie i teksty piosenek: Jakub Osiński
Dźwięk i montaż:
 Ilona Czech-Kłoczewska (odc. 1-4, 13-20, 29-32),
 Hanna Makowska (odc. 5-12, 21-28, 33-40)
Kierownik produkcji: Anna Krajewska
Udział wzięli:
 Jakub Szydłowski – Śpioch
 Wojciech Paszkowski – Filip
 Barbara Melzer – Zuza
 Marcin Mroziński – Kuba
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – Martarez
 Anna Sztejner – Kornelia
 Klaudiusz Kaufmann – Wiktor
 Jarosław Boberek – Grześ
 Wojciech Dmochowski – Bolo
 Anna Apostolakis – Marta
 Cezary Kwieciński – Ślimak
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Programy telewizji PBS